Фужере́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Фужере — в департаменте Мен и Луара.
 Фужере — в департаменте Вандея.